Die Säulen der Erde steht für:

 Die Säulen der Erde, Roman von Ken Follett (1989)
 Die Säulen der Erde (Film), deutsch-kanadischer Fernsehfilm von Sergio Mimica-Gezzan (2010)
 Die Säulen der Erde (Spiel), Gesellschaftsspiel (2006)
 Die Säulen der Erde (Computerspiel), Computerspiel (2017)